«La Gaceta» () — название ряда периодических печатных изданий.

 "La Gaceta" — гондурасская газета, официальное печатное издание правительства Гондураса с 1890 года
 "La Gaceta" — никарагуанская газета, официальное издание правительства страны в 1912 - 1979 годы
 "La Gaceta" — аргентинская газета, выходит с 4 августа 1912 года